

Суботино — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Суботино — село, Сафакулевський округ, Курганська область